DCR steht für:
 Data Coordinator and Retriever
 Delphi Component Resource, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D
 Design Change Request
 Design Certification Review
 Destination Call Routing, ein CS-1 Service
 Device and Credential Repository (Cisco)
 Device Control Register, spezielle Register, die die Funktion des Gerätes (z. B. CPU) steuern* Digital/Data Conversion Receiver
 Gleichstromwiderstand (Direct Current (DC) Resistance)
 Document Change Request/Record
 Dokument-Format des Autorensystems Adobe Director
 Driving Creek Railway
 Dynamic Contrast Ratio, Dynamische Kontrasterweiterung bei LC-Displays siehe Kontrastverhältnis#Dynamischer Kontrast
 Kodak Raw, ein Rohdatenformat von Kodak

dcr steht für:
 Negerholländisch (ISO-639-3-Code), ausgestorbene niederländisch-basierte Kreolsprache auf den Amerikanischen Jungferninseln

DCR